

Droit 

  Forfaiture, un concept juridique

Titre 

 Forfaiture (The Cheat) (1915), film américain de Cecil B. DeMille.
 Forfaiture (1937), film français de Marcel L'Herbier, remake du précédent.
 Forfaiture, pièce de théâtre de Sessue Hayakawa